Colma peut faire référence à :

 Colma, le  de Buckethead, sorti en 1998.
 Colma, localité de Californie.

Voir aussi 
 La Gota que Colma, ancien groupe de rap espagnol